Aj (rivier)
 Aj (dagblad)